Biga (district), een district in de Turkse provincie Çanakkale
Biga (bakken), een van oorsprong Italiaanse manier om deeg te bakken
Biga (strijdwagen), een door twee paarden getrokken strijdwagen
Biga (taal), een Austronesische taal, gesproken in Indonesië
Biga, een Griekse antieke munt